Медали в скоростном спуске среди женщин на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2013 года в Шладминге были разыграны в воскресенье, 10 февраля. Соревнования начались в 11:00 по местному времени на трассе Штрайхер.

Длина трассы — 3050 метров. Старт — 1479 метров над уровнем моря, финиш — 771 метр (перепад высот 708 метров). 45 ворот. Солнечно.

В стартовом протоколе была 41 участница из 20 стран (одна из них не стартовала). До финиша не добрались 4 горнолыжницы.

Главная фаворитка соревнований в скоростном спуске вице-чемпионка мира 2011 года Линдси Вонн 5 февраля получила тяжёлую травму колена на трассе супергиганта и была вынуждена пропустить весь остаток сезона 2012/13. Чемпионка мира 2011 года Элизабет Гёргль, находясь не в лучшей форме, сумела занять только 10-е место. Бронзовая призёрка 2011 года немка Мария Хёфль-Риш вновь стала третьей.

Марион Роллан никогда не побеждала на этапах Кубка мира, в скоростном спуске она лишь раз за карьеру поднималась на подиум, заняв второе место в марте 2012 года как раз на трассе в Шладминге. Представительница Франции выиграла скоростной спуск на чемпионате мира впервые за 47 лет — последняя победа была одержана знаменитой Мариэль Гуашель в 1966 году в чилийском Портильо.

Результаты

Ссылки 
 Протокол на сайте ФИС
 Результаты на сайте ski-db.com

Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2013
События 10 февраля
Февраль 2013 года
Международные спортивные соревнования в Шладминге
Спорт в Австрии в 2013 году